Хаиль:

 Хаиль — минтака (провинция) на севере Саудовской Аравии.
 Хаиль — город в Саудовской Аравии.

См. также